Pierre Bergeron peut désigner :
 Pierre Bergeron (1580-1637), géographe français ;
 Pierre Bergeron (1987-), joueur de hockey sur glace junior québécois ;
 Pierre Bergeron, avocat et ancien juge à la Cour supérieure du Québec.